Gaston de Foix ist der Name folgender Personen:

* Gaston I. (Foix) (1287–1315), Graf von Foix und Vizegraf von Béarn
 Gaston II. (Foix) (1308–1343), Graf von Foix und Vizegraf von Béarn
 Gaston III. (Foix) (Gaston Fébus; 1331–1391), Graf von Foix  und Vizegraf von Béarn
 Gaston IV. (Foix) (1423–1472), Graf von Foix  und Vizegraf von Béarn
 Gaston de Foix (Viana) (1444–1470), Prinz von Viana
 Gaston de Foix (Nemours) (1489–1512), Graf von Étampes und Herzog von Nemours
 Gaston I. de Foix-Candale († nach 1455), Graf von Bénauges und Candale, Captal de Buch
 Gaston II. de Foix-Candale (1448–1500), Graf von Benauges und Candale, Captal de Buch
 Gaston III. de Foix-Candale († 1536), Graf von Benauges und Candale, Captal de Buch